Simon II (Hebreeuws שמעון Shimeon) was hogepriester in de Joodse tempel in Jeruzalem van plm. 219 v.Chr. tot plm. 190 v.Chr.. Hij behoort tot de familie van de Oniaden. Hij was de zoon van Onias II. Het is mogelijk dat deze Simon de vermaarde Simon de Rechtvaardige is, maar hierover bestaat geen eenstemmigheid. In ieder geval is er reden om aan te nemen dat Simon na de crisis tijdens zijn vaders hogepriesterschap het ambt opnieuw veel aanzien wist te geven. Na zijn dood werd Simon opgevolgd door zijn zoon Onias III.

Stamboom 

Joods hogepriester
Persoon in de 3e eeuw v.Chr.